Oroszország
Planyeta bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Krasznojarszkban
Planyeta bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Novokuznyeckben
Planyeta bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Permben
Planyeta bevásárlóközpont – bevásárlóközpont Ufában